Aceasta este o listă a municipiilor din provincia Cordoba în comunității autonome Andaluzia, Spania. Aceasta provincia are 75 municipi.

Liste de localități din Spania